Хладнокровное убийство:
 Хладнокровное убийство — роман Трумена Капоте.
 Хладнокровное убийство — фильм Ричарда Брукса (1967), экранизация одноимённого романа.
 Хладнокровное убийство — фильм Джонатана Каплана (1996), экранизация одноимённого романа.